Sorsum bezeichnet
Sorsum (Elze), einen Ortsteil der Stadt Elze im Landkreis Hildesheim
Sorsum (Hildesheim), einen Stadtteil von Hildesheim
Sorsum (Wennigsen), einen Ortsteil der Gemeinde Wennigsen in der Region Hannover